Вуелта дел Барко има више значења:

 Вуелта дел Барко (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Вуелта дел Барко (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику